Iván Hernández (né en 1980), footballeur espagnol
Iván Hernández (né en 1982), boxeur mexicain